PAZ steht für:
 Pawlowski Awtobusny Sawod, sowjetisch-russischer Bushersteller
 Peiner Allgemeine Zeitung, Lokalzeitung im Landkreis Peine
 Polizeianhaltezentrum, Unterbringung von Schub- und Verwaltungsstrafhäftlingen in Österreich
 Preußische Allgemeine Zeitung, deutsche Wochenzeitung der Landsmannschaft Ostpreußen

Paz steht für:
 Paz (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Paz (Satellit), spanischer Radarsatellit
 Paz Oil Company, israelischer Ölkonzern
 PAZ-Domäne, Proteindomäne
 Río Paz. Fluss in Guatemala und El Salvador
 Paz Cove, Bucht an der Knox-Küste, Wilkesland, Antarktika

paz steht für:

 Pankararú (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene unklassifizierte Sprache der Pankararú im Município Tacaratu, Pernambuco, Brasilien

Siehe auch:
 La Paz (Begriffsklärung)
 Patz

Abkürzung